Сергей Андреевич Кузнецов (1946—2007) — советский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Воспитанник люберецкого хоккея с мячом. В 1963-65 годах играл за местное «Торпедо». В 1965/66 году играл в составе красногорского «Труда».

Основную часть своей карьеры провёл в Хабаровске в составе армейского клуба. С 1966 по 1977 год провёл 242 игры.

Мастер спорта (1968).

Умер в Хабаровске в 2007 году.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1970 
 Бронзовый призёр чемпионатов СССР — 1968, 1969, 1972

Дважды (1968, 1969 гг.) включался в списки лучших игроков страны

Ссылки 
 Sergej Kuznetsov
 Кузнецов Сергей Андреевич
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Зоркий»